Craig Smith (né le  à Madison, dans le Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Craig Smith a joué trois saisons avec les Black Hawks de Waterloo dans l'United States Hockey League (USHL) où en 2008-2009, il récolte 76 points en 54 matchs. Il est sélectionné au  par les Predators de Nashville lors du repêchage d'entrée de 2009 dans la Ligue nationale de hockey.

Il part jouer avec les Badgers du Wisconsin dans le championnat universitaire de la NCAA. Après deux saisons, il réussit à se trouver une place avec les Predators lors de la saison 2011-2012. Il parvient à inscrire 36 points en 72 parties.

Le , il va en arbitrage et signe un contrat de cinq saisons pour un salaire annuel de 4,25 millions de dollars.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Black Hawks de Waterloo || USHL || 45 || 8 || 10 || 18 || 28 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2007-2008 || Black Hawks de Waterloo || USHL || 58 || 13 || 10 || 23 || 90 || 11 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2008-2009 || Black Hawks de Waterloo || USHL || 54 || 28 || 48 || 76 || 108 || 3 || 1 || 3 || 4 || 26 
|-
| 2009-2010 || Badgers du Wisconsin || NCAA || 41 || 8 || 25 || 33 || 72 || - || - || - || - || -
|- 
| 2010-2011 || Badgers du Wisconsin || NCAA || 41 || 19 || 24 || 43 || 87 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 72 || 14 || 22 || 36 || 30 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2012-2013|| KalPa Kuopio || SM-liiga|| 8 || 4 || 4 || 8 || 20 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 44 || 4 || 8 || 12 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 4 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 79|| 24 || 28 || 52 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 23 || 21 || 44 || 44 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 21 || 16 || 37 || 40 || 11 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 78 || 12 || 17 || 29 || 30 || 10 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 79 || 25|| 26|| 	51|| 	24 ||13|| 2 ||	2 ||4 ||2
|-
|2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 76 || 21 || 17 || 38 || 20 || 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 69 || 18 || 13 || 31 || 34 || 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 54 || 13 || 19 || 32 || 18 || 10 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2021-2022 || Bruins de Boston  || LNH || 74 || 16 || 20 || 36 || 28 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2022-2023 || Bruins de Boston || LNH ||  || 

| 789 || 191 || 207 || 398 || 310 || 69 || 9 || 12 || 21 || 18

Au niveau international 

|-
|2011 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 3 || 3 || 6 || 4 ||align="left"| 
|-
|2012 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|
|-
|2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10 || 4 || 10 || 14 || 18 ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2014 ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 3 || 5 || 8 || 10 ||align="left"|

Références 

Naissance en septembre 1989
Naissance à Madison (Wisconsin)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Black Hawks de Waterloo
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston